Miejscowości w USA:
 Kensett – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Kensett – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
Gminy w USA:
 Kensett (ang. Kensett Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Kensett (ang. Kensett Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth